Молоствов — русская фамилия.

 Молоствовы — дворянский род:
 Молоствов, Владимир Порфирьевич (1794—1863) — наказной атаман Оренбургского казачьего войска, генерал-лейтенант, сенатор.
 Молоствов, Михаил Михайлович (1934—2003) — российский правозащитник, политический деятель, философ, публицист. Депутат Государственной думы РФ. 
 Молоствов, Николай Германович (1871—1910) — критик, журналист.
 Молоствов, Святослав Владимирович (псевд. Астафьев; 1907—1990) — советский театральный актёр и режиссёр, народный артист РСФСР.
 Молоствов, Сергей Михайлович (1874—1915) — русский офицер, герой Первой мировой войны.